Загусинье — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Булгаковского сельского поселения. Население — 32 жителя (2007 год).
 
Расположена в северной части области в 10 км к западу от Духовщины, в 11 км западнее автодороги  Смоленск — Нелидово, на берегу реки Глубокая. В 27 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Присельская на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Достопримечательности 

Руины церкви Успения Пресвятой Богородицы, 1785 г. постройки.Церковь была сооружена по заказу помещицы Н. А. Глинки в стиле позднего барокко вместо деревянного храма.

Примечания 

Населённые пункты Духовщинского района